Make kan syfta på:

Make (äktenskap) – en manlig part i ett äktenskap
Make (datorprogram) används för att automatiskt kompilera och länka datorprogram
Make, Botswana – en ort (village) i distriktet Kgalagadi i sydvästra Botswana